Петерац може да се односи на:

Петерац (ватерполо), казнени ударац у ватерполу
Петерац (метрика), врста стиха